Bramah est un patronyme porté notamment par :
 Ernest Bramah (1868-1942), écrivain britannique de littérature policière et de fantasy ;
 Joseph Bramah (1748-1814), mécanicien et inventeur anglais.

Homonymie de patronyme